Ergün Çakir (Tiel, 10 maart 1983) is een Turks-Nederlands voetballer die als aanvaller speelt.

Carrière 
Ergün Çakir speelde in de jeugd van FC Utrecht, waar hij in 2003 vertrok om bij amateurclub FC Omniworld te spelen. In 2005 trad FC Omniworld toe tot het betaalde voetbal, waar Çakir twee seizoenen in de Eerste divisie speelde. Hij maakte zijn debuut op 19 augustus 2005, in de met 2-0 verloren uitwedstrijd tegen FC Eindhoven. Hij kwam in de 46e minuut in het veld voor Biko Brazil. In 2007 zou hij voor GVVV gaan spelen, maar hij ging naar Turkije waar hij voor verschillende clubs in de Turkse 1. Lig en 2. Lig uitkwam.

Statistieken 

Nederlands voetballer
Turks voetballer